Dit is een lijst van planetoïden 54201-54300. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (54201) - || 2000 HO80|| 28 april 2000 || LONEOS
|-
| (54202) - || 2000 HQ80|| 28 april 2000 || LONEOS
|-
| (54203) - || 2000 HR80|| 28 april 2000 || LONEOS
|-
| (54204) - || 2000 HX80|| 28 april 2000 || LONEOS
|-
| (54205) - || 2000 HY82|| 29 april 2000 || LINEAR
|-
| (54206) - || 2000 HM83|| 30 april 2000 || LONEOS
|-
| (54207) - || 2000 HY83|| 30 april 2000 || LONEOS
|-
| (54208) - || 2000 HX85|| 30 april 2000 || LONEOS
|-
| (54209) - || 2000 HD86|| 30 april 2000 || LONEOS
|-
| (54210) - || 2000 HV87|| 27 april 2000 || LINEAR
|-
| (54211) - || 2000 HW88|| 29 april 2000 || LINEAR
|-
| (54212) - || 2000 HJ89|| 29 april 2000 || LINEAR
|-
| (54213) - || 2000 HZ89|| 29 april 2000 || LINEAR
|-
| (54214) - || 2000 HP92|| 29 april 2000 || LINEAR
|-
| (54215) - || 2000 HR95|| 28 april 2000 || LINEAR
|-
| (54216) - || 2000 HQ96|| 28 april 2000 || LINEAR
|-
| (54217) - || 2000 HW96|| 27 april 2000 || Spacewatch
|-
| (54218) - || 2000 HC97|| 27 april 2000 || LONEOS
|-
| (54219) - || 2000 HC99|| 25 april 2000 || LONEOS
|-
| (54220) - || 2000 HJ100|| 24 april 2000 || LONEOS
|-
| (54221) - || 2000 HN100|| 24 april 2000 || LONEOS
|-
| (54222) - || 2000 JF || 3 mei 2000 || Kleť
|-
| (54223) - || 2000 JU || 1 mei 2000 || LINEAR
|-
| (54224) - || 2000 JM6 || 4 mei 2000 || LINEAR
|-
| (54225) - || 2000 JU7 || 4 mei 2000 || Spacewatch
|-
| (54226) - || 2000 JA10|| 5 mei 2000 || LINEAR
|-
| (54227) - || 2000 JE11|| 3 mei 2000 || LINEAR
|-
| (54228) - || 2000 JA12|| 5 mei 2000 || LINEAR
|-
| (54229) - || 2000 JA13|| 6 mei 2000 || LINEAR
|-
| (54230) - || 2000 JO13|| 6 mei 2000 || LINEAR
|-
| (54231) - || 2000 JO14|| 6 mei 2000 || LINEAR
|-
| (54232) - || 2000 JL15|| 9 mei 2000 || P. G. Comba
|-
| (54233) - || 2000 JZ15|| 5 mei 2000 || LINEAR
|-
| (54234) - || 2000 JD16|| 6 mei 2000 || LINEAR
|-
| (54235) - || 2000 JO16|| 5 mei 2000 || LINEAR
|-
| (54236) - || 2000 JH17|| 5 mei 2000 || LINEAR
|-
| (54237) Hiroshimanabe || 2000 JD8|| 5 mei 2000 || A. Nakamura
|-
| (54238) - || 2000 JD19|| 3 mei 2000 || LINEAR
|-
| (54239) - || 2000 JF19|| 3 mei 2000 || LINEAR
|-
| (54240) - || 2000 JR19|| 4 mei 2000 || LINEAR
|-
| (54241) - || 2000 JY19|| 6 mei 2000 || LINEAR
|-
| (54242) - || 2000 JC20|| 6 mei 2000 || LINEAR
|-
| (54243) - || 2000 JG20|| 6 mei 2000 || LINEAR
|-
| (54244) - || 2000 JR20|| 6 mei 2000 || LINEAR
|-
| (54245) - || 2000 JE21|| 6 mei 2000 || LINEAR
|-
| (54246) - || 2000 JF21|| 6 mei 2000 || LINEAR
|-
| (54247) - || 2000 JN24|| 7 mei 2000 || LINEAR
|-
| (54248) - || 2000 JH25|| 7 mei 2000 || LINEAR
|-
| (54249) - || 2000 JV25|| 7 mei 2000 || LINEAR
|-
| (54250) - || 2000 JC26|| 7 mei 2000 || LINEAR
|-
| (54251) - || 2000 JO26|| 7 mei 2000 || LINEAR
|-
| (54252) - || 2000 JV26|| 7 mei 2000 || LINEAR
|-
| (54253) - || 2000 JP27|| 7 mei 2000 || LINEAR
|-
| (54254) - || 2000 JQ27|| 7 mei 2000 || LINEAR
|-
| (54255) - || 2000 JL28|| 7 mei 2000 || LINEAR
|-
| (54256) - || 2000 JC30|| 7 mei 2000 || LINEAR
|-
| (54257) - || 2000 JK30|| 7 mei 2000 || LINEAR
|-
| (54258) - || 2000 JV30|| 7 mei 2000 || LINEAR
|-
| (54259) - || 2000 JC32|| 7 mei 2000 || LINEAR
|-
| (54260) - || 2000 JF32|| 7 mei 2000 || LINEAR
|-
| (54261) - || 2000 JV32|| 7 mei 2000 || LINEAR
|-
| (54262) - || 2000 JX32|| 7 mei 2000 || LINEAR
|-
| (54263) - || 2000 JD33|| 7 mei 2000 || LINEAR
|-
| (54264) - || 2000 JN33|| 7 mei 2000 || LINEAR
|-
| (54265) - || 2000 JS33|| 7 mei 2000 || LINEAR
|-
| (54266) - || 2000 JC34|| 7 mei 2000 || LINEAR
|-
| (54267) - || 2000 JD35|| 7 mei 2000 || LINEAR
|-
| (54268) - || 2000 JR35|| 7 mei 2000 || LINEAR
|-
| (54269) - || 2000 JZ36|| 7 mei 2000 || LINEAR
|-
| (54270) - || 2000 JC39|| 7 mei 2000 || LINEAR
|-
| (54271) - || 2000 JD39|| 7 mei 2000 || LINEAR
|-
| (54272) - || 2000 JT40|| 6 mei 2000 || LINEAR
|-
| (54273) - || 2000 JC41|| 6 mei 2000 || LINEAR
|-
| (54274) - || 2000 JK42|| 7 mei 2000 || LINEAR
|-
| (54275) - || 2000 JF43|| 7 mei 2000 || LINEAR
|-
| (54276) - || 2000 JG45|| 7 mei 2000 || LINEAR
|-
| (54277) - || 2000 JD46|| 7 mei 2000 || LINEAR
|-
| (54278) - || 2000 JZ46|| 9 mei 2000 || LINEAR
|-
| (54279) - || 2000 JC47|| 9 mei 2000 || LINEAR
|-
| (54280) - || 2000 JF47|| 9 mei 2000 || LINEAR
|-
| (54281) - || 2000 JP47|| 9 mei 2000 || LINEAR
|-
| (54282) - || 2000 JX47|| 9 mei 2000 || LINEAR
|-
| (54283) - || 2000 JG48|| 9 mei 2000 || LINEAR
|-
| (54284) - || 2000 JM50|| 9 mei 2000 || LINEAR
|-
| (54285) - || 2000 JR50|| 9 mei 2000 || LINEAR
|-
| (54286) - || 2000 JD51|| 9 mei 2000 || LINEAR
|-
| (54287) - || 2000 JE51|| 9 mei 2000 || LINEAR
|-
| (54288) - || 2000 JV53|| 4 mei 2000 || T. Okuni
|-
| (54289) - || 2000 JE56|| 6 mei 2000 || LINEAR
|-
| (54290) - || 2000 JM56|| 6 mei 2000 || LINEAR
|-
| (54291) - || 2000 JD57|| 6 mei 2000 || LINEAR
|-
| (54292) - || 2000 JT58|| 6 mei 2000 || LINEAR
|-
| (54293) - || 2000 JB59|| 6 mei 2000 || LINEAR
|-
| (54294) - || 2000 JC59|| 6 mei 2000 || LINEAR
|-
| (54295) - || 2000 JO59|| 7 mei 2000 || LINEAR
|-
| (54296) - || 2000 JN60|| 7 mei 2000 || LINEAR
|-
| (54297) - || 2000 JA61|| 7 mei 2000 || LINEAR
|-
| (54298) - || 2000 JE62|| 7 mei 2000 || LINEAR
|-
| (54299) - || 2000 JV62|| 9 mei 2000 || LINEAR
|-
| (54300) - || 2000 JZ63|| 10 mei 2000 || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten